El apellido Stresemann, puede referirse a:

 Erwin Stresemann, naturalista, zoólogo, ornitólogo y profesor alemán.
 Gustav Stresemann, Canciller de Alemania en 1923 y ganador del Premio Nobel de la Paz en 1926, junto con Aristide Briand.